Шолья — село в Камбарском районе Удмуртии. Расположено на равнине, на левом берегу реки Кама. Со всех сторон к селу примыкает лес. Население — 1650 человек (2003).

История 
Во время Великой Отечественной войны в лесу располагалась 357-я стрелковая дивизия. На месте её пребывания сохранились землянки и утварь того времени.

В 2008 году в этом поселке снимался фильм "Двенадцатое лето".

Экономика 
В конце XX века в посёлке располагался леспромхоз, изготавливавший паркет, пиломатериал, мочалу, сувениры. На сегодняшний день оно является банкротом. В связи с отсутствием достаточного количества рабочих мест в посёлке, население работает в основном на заводе по уничтожению химического оружия в районном центре Камбарка.

Транспорт 
В посёлке находится железнодорожная станция. В пяти километрах ниже по реке Кама находится паромная переправа.

Объекты бюджетной сферы 
 Средняя школа (135 учащихся)
 Детский сад (50 детей)
 Больница на 20 коек
 Сельский клуб
 Библиотека
 Шольинское отделение Камбарского ЦСО на 15 мест

Примечания 

Населённые пункты Камбарского района
Населённые пункты на Каме